Brave kan syfta på:

 Brave (webbläsare) – fri webbläsare med öppen källkod

Musik 
 Brave (Jennifer Lopez-album)
 Brave (Marillion-album)
 Brave (sång) – en låt skriven av David Kjellstrand, Jimmy Jansson och Laurell Barker

Film 
 Brave – den engelska titeln på Modig (film)